Tevita Makasini (1976. november 26.–) tongai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: tanár.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett hazája I. Ligás partbírója.

Nemzetközi partbíráskodás 
A tongai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Michael Hester játékvezető állandó asszisztenseként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon 1.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpia 
Kína fővárosa, Peking adott otthont a XXIX., a 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájának, ahol állandó játékvezető társának segített asszisztensként.

2008. évi nyári olimpiai játékok

Források 

Tongai labdarúgó-játékvezetők
1976-ban született személyek
Élő személyek